В группе 9 зоны УЕФА отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года участвовали пять сборных: Нидерланды, Шотландия, Норвегия, Исландия, Македония.

Заняв первое место Нидерланды вышли напрямую в финальную стадию турнира. Норвегия, заняв второе место, не смогла попасть на стыковые матчи, так как оказалась худшей, среди сборных, занявших вторые места в своих группах.

Итоговая таблица

Расписание 

Расписание матчей утверждено 14 декабря 2007 в Амстердаме (Нидерланды), однако, матчи августа 2009 года были перенесены с 19 на 12-е число решением исполкома ФИФА от 27 мая 2008.

Обзор матчей

Бомбардиры 
Всего было забито 81 голов в 30 играх (в среднем 3,56 гола за игру).

Посещаемость

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2010
2008 год в футболе
2009 год в футболе